Ман може да се отнася за:

 Ман, остров в Ирландско море
 Ман, град в Кот д'Ивоар
 Ман, град в Мианмар
 Ман, град в САЩ, Западна Вирджиния
 MAN, германски автомобилен холдинг
 Льо Ман, град във Франция
 MAN – Metropolitan Area Network, градска компютърна мрежа
 Хора
 Томас Ман (1875 – 1955), немски писател
 Хайнрих Ман (1871 – 1950), немски писател
 Хенри Ман (р. 1928), американски юрист